Iburi bezeichnet folgende japanische Verwaltungseinheiten auf der Insel Hokkaidō:

 die ehemalige Provinz Iburi
 die Unterpräfektur Iburi